

Patronyme 

 Arno Luik (1955-), journaliste allemand 
 Jüri Luik (1966-), politicien et	diplomate estonien
 Lily, Leila et Liina Luik,  athlètes estoniennes.
 Viivi Luik (1946-), artiste lyrique estonienne

Toponyme  

 Liège, une ville francophone de Belgique située en Région wallonne